В парному розряді жіночого тенісного турніру Faber Grand Prix 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Катарина Малеєва і Барбара Ріттнер виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабін Аппельманс і Клаудія Порвік 7–5, 6–3.

Сіяні пари 

 Сабін Аппельманс /  Клаудія Порвік (фінал)
 Марі П'єрс /  Катрін Танв'є (1-ше коло)

 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (1-ше коло)
 Ева Пфафф /  Катрін Суїр (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Faber Grand Prix